Cidlina peut désigner :

Cidlina, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Cidlina, une rivière de la République tchèque et un affluent de l'Elbe.